The Light steht für:

Filme:
 The Light (1916), US-amerikanischer Film von William C. Dowlan 
 The Light (1919), US-amerikanischer Film von J. Gordon Edwards 
 The Light (2008), US-amerikanischer Film von Reginald Moser 

Musik:
 The Light (Philip Glass), Komposition von Philip Glass (1987)
 The Light (Afrika-Bambaataa-&-Family-Album), Musikalbum von Afrika Bambaataa & Family (1988)
 The Light (Spock’s-Beard-Album), Musikalbum von Spock’s Beard (1995)
 The Light (ReinXeed-Album), Musikalbum von ReinXeed (2008)
 The Light, früherer Name von Proper Filthy Naughty, britisches Musikprojekt
 Peter Hook & The Light, Band von Peter Hook